En Route (album) - album van de Belgische artiest Tourist LeMC
 En Route (roman) - roman van de Franse schrijver Joris-Karl Huysmans
 En Route (film) - Duitse film uit 2004
 En Route (televisiefilm) - Nederlandse televisiefilm uit 1994
 En Route (tijdschrift) - Nederlandse tijdschrift voor francofielen